Il National Invitation Tournament 1957 fu la 20ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Bradley University; il  miglior giocatore del torneo fu Win Wilfong.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Chuck Orsborn

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1957
1957